Dixon Springs ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dixon Springs (Illinois), im Pope County
 Dixon Springs (Tennessee), im Smith County